Felhajtóerő - folyadékokban és gázokban a behelyezett testekre ható statikus erő, ami a hajót a víz felszínén tartja, és lehetővé teszi a léghajózást.
 Felhajtóerő - az az erő, amely a merevszárnyas repülőgépet a magasba emeli